Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2013 проводился в городе Фредериктон (Канада) c 13 по 20 апреля 2013 года. Турнир проводился в 6-й раз.

В турнире приняло участие 27 национальных сборных смешанных парных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины).

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Венгрии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Чехии, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии.

Впервые в чемпионате принимали участие сборные Нидерландов и Словении.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A — «серая», B — «желтая», C — «синяя») по 9 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е и 2-е места выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую. Из трёх занявших 3-е места лучшая попадает в четвертьфиналы плей-офф напрямую, две оставшиеся играют между собой квалификационный матч за попадание в четвертьфинал. Восемь прошедших в плей-офф команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е место.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A (серая) 

 Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
 Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в медальный раунд плей-офф.

Тай-брейк 
  9 : 5

Группа B (желтая) 

 Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
 Проходят в квалификационный матч, победитель которого проходит в медальный раунд плей-офф.

Группа C (синяя) 

 Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
 Проходят в квалификационный матч, победитель которого проходит в медальный раунд плей-офф.

Плей-офф

Квалификационный матч 
(победитель проходит в медальный раунд)
  8 : 3

Медальный раунд

Итоговая классификация

Примечания 

2013
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 2013 году
Спортивные соревнования во Фредериктоне
Апрель 2013 года